Xinfu kan bland annat syfta på följande orter i Kina:

Xinfu, Fushun, ett stadsdistrikt i Fushun i Liaoning-provinsen;
Xinfu, Xinzhou, ett stadsdistrikt i Xinzhou i Shanxi-provinsen.
Xinfu (köping i Kina, Guangxi)
Xinfu (socken i Kina, Chongqing)
Xinfu (socken i Kina, Heilongjiang, lat 47,40, long 131,45)
Xinfu (socken i Kina, Heilongjiang, lat 45,86, long 124,97)
Xinfu (sockenhuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 50,24, long 127,49)

WP:Projekt Kina